Literatura: Great Expectations (novel·la), en català Grans esperances, escrita per Charles Dickens
 Cinema:
 Great Expectations (pel·lícula de 1934), dirigida per Stuart Walker
 Grans esperances (pel·lícula de 1946), dirigida per David Lean
 Great Expectations (pel·lícula de 1974), dirigida per Joseph Hardy
 Great Expectations (pel·lícula de 1998), dirigida per Alfonso Cuarón
 Great Expectations (pel·lícula de 1999), dirigida per Julian Jarrold
 Grans esperances (pel·lícula de 2012), dirigida per Mike Newell
 Televisió: Great Expectations (minisèrie de 2011), dirigida per Brian Kirk